

Sigle 
 Tempo coordinato universale
 United Technologies Corporation – multinazionale statunitense
 Université de technologie de Compiègne – università francese
 University of Tennessee at Chattanooga – università statunitense

Codici 
 UTC – codice aeroportuale IATA della base aerea di Soesterberg (Paesi Bassi)

Altri progetti